De Montenegrijnse voetbalbeker 2010–2011 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2010–2011) was de vijfde editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 25 mei 2011 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar titelverdediger FK Rudar Plevlja in de eindstrijd na strafschoppen (4-3) won van FK Mogren Budva en zo voor de derde keer in de clubgeschiedenis de nationale beker won. De club plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2011/12. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2010/11

2011
Bekervoetbal 2010/11